Пенелопа «Пенни» Олексяк (; род. 13 июня 2000, Торонто, Онтарио) — канадская пловчиха, олимпийская чемпионка (2016), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2016 и 2020) и 4-кратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2016 и 2020), двукратная чемпионка мира на короткой воде (2016). Обладательница наибольшего количества олимпийских наград среди всех канадских спортсменов (7).

Обладает олимпийским рекордом, рекордом Америки на дистанции 100 метров вольным стилем, рекордами Канады на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.

За свои достижения на Олимпиаде в Рио и чемпионате мира на короткой воде 2016 года получила приз имени Лу Марша.

Биография 
Родилась в Торонто 13 июня 2000 года. Пенни — младший, четвёртый ребёнок в семье: у неё двое братьев, Джейми (хоккеист, играет за [Сиэтл Кракен]) и Джейк (хоккеист в студенческой команде), и сестра Хэйли (гребчиха Северо-Восточного университета). Отец Пенни, Ричард, родом из Буффало и играет в футбол, баскетбол, а также занимается лёгкой атлетикой.

Обучалась в колледже Monarch Park до 2017 года.

Карьера 
Стала профессионально заниматься плаванием в возрасте девяти лет при поддержке отца. Она также занималась гимнастикой и спортивными танцами. Олексяк попытались попасть в несколько плавательных клубов в Торонто, но у неё ничего не вышло. В конце концов, к себе в команду её взял тренер Гари Нолден. Вспоминая, как она начала заниматься плаванием в Торонто, Пенни говорила: «Тренер действительно помог мне. Он много верил в меня. Если бы я не пошла в этот клуб, я не думаю, что я достигла бы того, что имею сегодня». Тогда же на Олексяк в университете Торонто обратил внимание тренер Бен Титли, который должен был возглавить канадскую олимпийскую сборную. В возрасте 14 лет на канадском чемпионате возрастных групп Пенни выиграла 10 личных медалей: пять золотых, три серебряные и две бронзовые, установив личный рекорд в каждом заплыве, а затем в эту коллекцию добавила ещё три золотых медали в эстафетах.

Первые признаки серьёзного потенциала спортсменки обнаружились спустя шесть недель после разрыва локтя, произошедшего во время аварии на велосипеде. Тогда она смогла выиграть шесть медалей на : в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем она выиграла золотую медаль, на 100 метрах вольным стилем, а также 50 и 100 метров баттерфляем серебряные; а также стала третьей в эстафетах 4 по 200 и 4 по 100 метров вольным стилем.

Олимпийские игры 2016 
Выступала за сборную Канады на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где завоевала четыре медали: «золото», «серебро» и две «бронзы». 6 августа в предварительном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем пришла к финишу второй, с результатом 56,73 секунды. Она установила мировой рекорд среди юниоров и национальный рекорд Канады и вышла в полуфинал с третьим результатом. В полуфинале пришла к финишу третьей, с результатом 57,10 секунды, а по результатам обоих заплывов стала пятой, завоевав право участия в финале. В решающем заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем приплыла второй и завоевала серебряную медаль. Пенни Олексяк показала результат 56,46 секунды и второй раз на турнире установила мировой рекорд среди юниоров и национальный рекорд Канады в этой дисциплине, уступив лишь шведке Саре Шёстрём, победившей с мировым и олимпийским рекордами.

В составе сборной Канады Олексяк стала бронзовым призёром в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Пенни и её партнёры по команде показали результат 3 минуты 32,89 секунды.

В предварительном заплыве на 100 метров вольным стилем канадка приплыла третьей с результатом 53,53 секунды и с пятым временем вышла в полуфинал. Там она приплыла второй с результатом 52,72 секунды. Этот заплыв оказался самым быстрым, и канадка стала второй среди всех шестнадцати участниц полуфинальной стадии. Помимо этого, Пенни установила мировой рекорд среди юниоров, национальный рекорд Канады и рекорд Америки в дисциплине 100 метров вольным стилем. В составе сборной Канады стала бронзовым призёром в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Канадки приплыли с результатом 7 минут 45,39 секунды и установили национальный рекорд страны. 11 августа Пенни Олексяк стала олимпийской чемпионкой на «королевской» дистанции 100 метров вольным стилем. Победные результаты канадки и американки Симоне Мануэл (52,7 секунды) совпали, и, таким образом, обе пловчихи стали чемпионками игр на одной дистанции и обладательницами олимпийского рекорда.

В финале комбинированной эстафеты 4×100 метров команда Канады приплыла пятой с результатом 3 минуты 55,49 секунды.

Чемпионат мира на короткой воде 2016 
В декабре 2016 года участвовала в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в канадском городе Уинсор. Это было её первое международное соревнование после Олимпийских игр, и Пенни оказалась в центре внимания болельщиков и СМИ из-за того, что турнир проходил в её родной стране. Пенни завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в третий день соревнований, а двумя днями позже помогла сборной Канаде выиграть золото в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В заключительный день соревнований Пенни принесла Канаде ещё одно золото в эстафете 4×50 метров вольным стилем, а также серебряную медаль в комбинированной эстафете 4×100 метров. Канада также финишировала третьей в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, но затем была дисквалифицирована из-за того, что канадки плыли не в том порядке, который был заявлен в старт-листе. По словам директора Федерации Канады по плаванию Джона Аткинсона, пловчихи вышли на старт в том порядке, в котором всегда тренировались, и никто из них не виноват в том, что команда была дисквалифицирована.

За достижения на Олимпиаде в Рио и чемпионате мира на короткой воде, Пенни была удостоена приза имени Лу Марша, став лучшим спортсменом Канады 2016 года. Помимо этого, она получила премию Бобби Розенфельд, как спортсменка года в Канаде.

Сезон 2017 
Первым соревнованием в 2017 году для Пенни был турнир плавательной серии Arena в Месе, штат Аризона. Из-за травмы плеча, полученной во время тренировки в спортзале, канадка финишировала лишь четвёртой на дистанции 100 метров вольным стилем. Несмотря на это, спустя месяц она успешно выступила на отборочных национальных соревнованиях перед чемпионатом мира, выиграв дистанции 100 м вольным стилем и баттерфляем, хотя её результаты оказались значительно ниже личных рекордов.

На чемпионате мира Пенни выступала за сборную в эстафете 4 по 100 метров; команда заняла только четвёртое место. На дистанции 100 метров баттерфляем Олексяк вновь стала четвёртой с результатом 56,94 с. На дистанции 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем Олексяк вновь постигли неудачи: она стала шестой и пятой соответственно. Тем не менее, она завоевала две бронзовые медали в смешанных эстафетах — в плавании баттерфляем в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров и в выступлении на заключительном этапе в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Пенни выступала в чемпионате мира среди юниоров в Индианаполисе. Олексяк не приняла участия ни в одной личной дисциплине, но плыла во всех пяти эстафетах, и, таким образом, помогла Канаде выиграть все пять золотых медалей, побив юниорский мировой рекорд и рекорд чемпионата в четырёх из них.

Сезон 2018 
В сентябре 2017 года было объявлено, что Пенни примет участие в Играх Содружества 2018. Пенни стала седьмой на дистанции 200 метров вольным стилем, пятой на «стометровке», а в обеих дисциплинах баттерфляем (50 и 100 метров) стала четвёртой. Ей удалось выиграть три серебряные медали в эстафетах 4 по 100 и 4 по 200 метров вольным стилем, а также в комбинированной 4 по 100 метров.

Олексяк планировала выступить на , но снялась с него с целью подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Семья 
Её старший брат Джейми — известный хоккеист, играющий в НХЛ.

Личные рекорды

50-метровый бассейн

25-метровый бассейн

Примечания

Ссылки 
 Профиль на swimrankings.net 
 Профиль на сайте олимпийской сборной Канады 
 Профиль на сайте Олимпийских игр 
 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по плаванию
Пловцы Канады
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года